Троген:

 Троген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден.
 Троген — коммуна в Германии, в земле Бавария.